Московский район — административная единица г. Бреста. Образован 7 апреля 1978 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР. 

Расположен в центральной, восточной и южной части города, граница с Ленинским районом проходит по восточному участку железной дороги Москва — Брест, бульварам Космонавтов и Шевченко.

Предприятия 
На территории района расположены 23 промышленных предприятия с численностью более 100 человек.

Образование 
На территории района расположен Брестский государственный технический университет.

Администрация 
224023, г. Брест, ул. Московская, 273

Литература 

 Брест. Московский район. Портрет на фоне времени / авт. конц. и текста А. М. Суворов. Брест, 2013. 208 с. : ил.
 25 лет Московскому району г. Бреста 1978—2003. Брест, 2003.15 с.
 Маскоўскаму раёну Брэста 25 : [артыкулы] // Народная трыбуна. 2003. 25 красавіка.

Ссылки 

 Администрация Московского района г. Бреста

 Официальная страница в ВКонтакте

Примечания 

Районы Бреста